Трка на 60 метара у женској конкуренцији на 16. Светском првенству у атлетици у дворани 2016. одржана је 19. марта у Орегонском конгресном центру у Портланду (САД).

Титулу освојену у Сопоту 2014, није бранила Шели-Ен Фрејзер-Прајс са Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 такмичарки из 36 земаља.

  Америчка Девичанска Острва (1)
  Барбадос (1)
  Бразил (1)
  Бахаме (1)
  Британска Девичанска Острва (1)
  Гана (1)
  Еквадор (1)
  Индија (1)
  Италија (1)
  Јамајка (2)
  Казахстан (1)
  Канада (1)
  Кина (2)
  Кукова Острва (1)
  Либан (1)
  Либерија (1)
  Мадагаскар (1)
  Мађарска (1)
  Макао (1)
  Малта (1)
  Маршалска Острва (1)
  Немачка (2)
  Обала Слоноваче (2)
  Пољска (2)
  Саудијска Арабија (1)
  Северна Маријанска Острва (1)
  САД (2)
  Словенија (1)
  Тринидад и Тобаго (2)
  Туркменистан (1)
  Уједињено Краљевство (2)
  Украјина (1)
  Француска (1)
  Холандија (2)
  Хонгконг (1)
  Хрватска (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2016. 
Стање на 16. март 2016.<ref>Рекорди трке на 60 метара за жене на сајту ИААФ. Приступљено 23.2.2016.</small></ref>

Најбољи резултати у 2016. години 
Десет најбољих атлетичарки на 60 метара у дворани пре првенства (16. марта 2016), имале су следећи пласман.<ref>Светска ранг листа на 60 метара у 2016. Приступљено 23.2.2016.</small></ref>

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2016.

Квалификационе норме

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC-8.

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у 6 квалификационих група. За полуфинале су се пласирале по три првопласиране из сваке групе (КВ) и 6 по постигнутом резултату (кв).,,

Полуфинале 
За финале су се пласирале по 2 првопласиране (КВ) из све три полуфиналне групе и 2 по постигнутом резултат (кв).,,

Финале 
Финале је одржано у 19:53.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2016. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2016.
Трка на 60 метара на Светском првенству у атлетици у дворани